

Делян () — село в Кюстендильській області. Входить до складу общини Дупниця.
 Делян () — село в Софійській області. Входить до складу общини Божуриште.